Ходеч () — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Влоцлавский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 1,39 км². Население — 1893 человека (на 2014 год).

См. также 
 Згода (пляжный футбольный клуб)

Ссылки 

 Официальная страница города

Города Куявско-Поморского воеводства